Sveti Križ naselje je u Zagrebačkoj županiji, administrativno pripada općini Marija Gorica. Pri popisima stanovništva od 1910. do 1991. godine naselje je nosilo ime Križ Brdovečki. Površina naselja je 2,81 km2.

Stanovništvo

Znamenitosti 
 Arheološka zona (Marija Gorica), zaštićeno kulturno dobro
 Kapela Sv. Križa, zaštićeno kulturno dobro

Naselja u Zagrebačkoj županiji